La Labor ist der Name folgender geographischen Objekte:

in Mexiko:
 La Labor (Aguascalientes), Ort in Aguascalientes
 La Labor (Apaseo el Grande), Ort in Guanajuato
 La Labor (San Felipe), Ort in Guanajuato
 La Labor (Nayarit), Ort in Nayarit

in Honduras:
 La Labor (Honduras), Municipio im Departamento Ocotepeque